Rønne har flere betydninger:

 Rønne, en by på Bornholm.
 Rønne Sogn, en sogn på Bornholm.
 Rønne Stadion Nord, et kommunalt ejet idrætsanlæg.
 Rønne Theater, det ældste teater i Danmark.
 Rønne Vandtårn, et tidligere vandtårn tegnet af arkitekt Ove Funch-Espersen.

Se også 
 Rønde - by på det sydlige Djursland
 Rønnede - mindre by på Sydsjælland